Harry Holmes, joueur de football
 Harry « Hap » Holmes, gardien de but de hockey sur glace professionnel du début du 
 Harry W. Holmes, président de l'Association mondiale d'espéranto entre 1960 et 1962 puis en 1964